Габор () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Габор, Андор (1884—1953) — венгерский поэт, переводчик, драматург.
 Габор, Василий Васильевич (род. 1959) — украинский прозаик и литературовед.
 Габор, Вики (род. 2007) — польская певица, победительница «Детского Евровидения» 2019 года
 Габор, Денеш (1900—1979) — венгерский физик, изобретатель голографии, лауреат Нобелевской премии.
 Габор, Джоли (1892—1997) — американская предпринимательница и светская львица, мать Магды, Жа Жи и Евы Габор.
 Габор, Эва (1919—1995) — американская актриса венгерского происхождения, одна из сестёр Габор.
 Габор, Жа Жа (1917—2016) — американская актриса венгерского происхождения, одна из сестёр Габор.
 Габор, Иван Михайлович (род. 1945) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Габор, Магда (1915—1997) — американская светская дама венгерского происхождения, телевизионная актриса и гостья во многих шоу, одна из сестёр Габор.
 Габор, Миклош (1919—1998) — венгерский актёр.
 Габор, Пал (1932—1987) — венгерский кинорежиссёр, сценарист и педагог.